

Titres 

 High Fidelity, deuxième livre (et premier roman) de l'auteur britannique Nick Hornby, paru en 1995 ;
 High Fidelity, une comédie romantique britanno-américaine de Stephen Frears sortie en 2000, adaptée du précédent ;
 High Fidelity, une série télévisée américaine basée sur les deux précédentes.

Divers